Калаузлия може да се отнася за:

 Калаузлия, село в Община Карбинци, Република Македония;
 Калаузлия, село в Община Радовиш, Република Македония.